Тайбо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Тайбо, Вальтер (1931—2021) — уругвайский футболист.
 Тайбо I, Пако Игнасио (1924—2008) — испано-мексиканский писатель, журналист и общественный деятель.
 Тайбо II, Пако Игнасио (род. 1949) — испано-мексиканский писатель, журналист, историк, общественный и профсоюзный деятель.

См. также 
 Тайба